Чемпионат Европы по борьбе 2009 года проходил с 31 марта по 5 апреля в городе Вильнюс (Литва).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

2009
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Спорт в Литве в 2009 году
Март 2009 года
Апрель 2009 года
2009 год в борьбе
борьба
Чемпионаты Европы в Литве
Борьба в Литве